Sparnopolius är ett släkte av tvåvingar. Sparnopolius ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svävflugor
Sparnopolius